Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1966 se dispute du 5 au .

Karen Krantzcke remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Bueno.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Judy Tegart.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Beckenham

Navigation 

dames 1966
Beckenham